Сан Педро Уамелула има више значења:

 Општина Сан Педро Уамелула (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Уамелула (Сан Педро Уамелула, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику